Rubischne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Stadt in der Oblast Luhansk, siehe Rubischne
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Rubischne (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Rubischne (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Rubischne (Nemyriw)